Старий, Стара, Старе, Старі — слово вживається у декількох значеннях:
 який прожив багато років, який досяг старості; протилежне молодий;
 який існує довгий час, давно створений; протилежне новий;
 який довго був у вжитку, став ветхим, іноді навіть непридатним для користування; протилежне новий;
 який давно минув, пройшов (про час); колишній;
 який уживається у складі деяких географічних назв.

Література 
 Стари́й Запові́т — одна з двох частин Біблії. В його основі лежить «Танах» та поділяється на книги Закону (Тора), Пророків (Невіїм) та Писання (Ктувім).
 1930: «Стара» — повість Данила Хармса.
 1952: «Старий і море» — повість-притча американського письменника Ернеста Гемінґвея.
 1978: «Старий» — роман Юрія Трифонова.

Кінофільми 

  : «Старий» — фільм.
  :  — телевізійний фільм режисера , який вперше транслювався на 2-му каналі Німецького телебачення.
  :  — німецький кримінальний драматичний серіал, створений . Прем'єра відбулася 11 квітня 1977 року на 2-му каналі Німецького телебачення.
  : «Старий» — фільм.
  :  — фільм казахського режисера Єрмек Турсунова, знятий за мотивами повісті Ернеста Гемінгвея «Старий і море».
  : «Старий Хотабич» — радянський дитячий художній фільм, поставлений на кіностудії «Ленфільм» режисером Геннадієм Казанським за однойменною фантастичною повістю Лазаря Лагіна.
  : «Старий дім» — радянський художній чорно-білий фільм, знятий режисерами Борисом Бунеєвим і Валерієм Беляковичем на Кіностудії Максима Горького.
  — американський комедійний серіал, що транслювався на CBS з 13 березня 2006 року по 12 травня 2010 року.

Театр 
 1915 :  — п'єса Максима Горького.

Топоніміка

Стари́й 
 Старий Вовчинець — село в Україні, в Глибоцькому районі Чернівецької області.
 Старий Град — портове місто в Хорватії, в західній частині острова Хвар, яке адміністративно належить до Сплітсько-Далматинської жупанії.
 Старий Дорогинь — село в Україні, в Народицькій селищній територіальній громаді Народицького району Житомирської області.
 Старий Кривин — село в Україні, у Славутському районі Хмельницької області. Орган місцевого самоврядування — Старокривинська сільська рада.
 Старий Крим — місто в Україні, в Кіровському районі в Криму.
 Старий Крим — селище міського типу Донецької області, підпорядковане Кальміуській райраді міста Маріуполь, центр селищної ради. Розміщене за 7 км на північний захід від Маріуполя і за 13 км від залізничної станції Маріуполь.
 Старий Кропивник — село Дрогобицького району Львівської області.
 Старий Мерчик — селище міського типу Валківського району Харківської області України.
 Старий Оскол — адміністративний центр Старооскольського міського округу.
 Старий Остропіль — село в Україні, у Старокостянтинівському районі Хмельницької області.
 Старий Ринок — площа (майдан) у Старому місті, в Галицькому районі Львова. Належить до світової спадщини ЮНЕСКО як частина об'єкта «Ансамбль історичного центру Львова».
 Старий Самбір — місто в Старосамбірському ОТГ, Самбірського району, Львівської області.
 Старий світ — частини земної суші, відомі європейцям до XV століття.
 Старий Смоковець — село в Словаччині, адміністративний центр міста Високі Татри Попрадського окресу Пряшівського краю. 
 Старий Солотвин — село в Україні, у Бердичівському районі Житомирської області.
 Старий Яричів — село в Україні, в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області. Орган місцевого самоврядування — Старояричівська сільська рада.

див. Стара́

див. Старе́

Старі́ 
 Старі Безрадичі — село в Україні, в Обухівському районі Київської області.
 Старі Дороги — місто в Мінській області Білорусі, центр Стародорозького району.

Примітки